Voggendorf ist der Name von Ortschaften:

 Voggendorf (Bechhofen), Ortsteil des Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Voggendorf (Grafenwiesen), Ortsteil der Gemeinde Grafenwiesen, Landkreis Cham, Bayern
 Voggendorf (Niedermurach), Ortsteil der Gemeinde Niedermurach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Voggendorf (Uehlfeld), Ortsteil des Marktes Uehlfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Fockendorf